Аренас () — испанская фамилия и топоним:
 Аренас (футбольный клуб, Гечо)
 Аренас (Малага)

Фамилия
 Аренас, Антонио (1808—1891) — кубинский политик и адвокат, временный президент Перу.
 Аренас, Габриель Фернандес (род. 1983) — испанский футболист.
 Аренас, Гилберт (род. 1982) — американский баскетболист.
 Аренас, Давид (род. 1991) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Аренас, Джоан (род. 1990) — колумбийский футболист.
 Аренас, Рейнальдо (1949—1990) — кубинский прозаик, поэт, драматург.
 Аренас, Хавьер (род. 1957) — государственный и политический деятель Испании.

См. также 
 Аренас-де-Сан-Педро
 Аренас-де-Сан-Хуан
 Аренас-де-Игуния
 Аренас-де-Сан-Педро (комарка)
 Аренас-дель-Рей